Агальцов — фамилия; имеет женскую форму .
 Агальцов, Анатолий Сергеевич (более известен под фамилией Онегов; 1934—2021) — российский писатель-натуралист, фотограф, путешественник, пчеловод-рационализатор.
 Агальцов, Василий Фёдорович (в монашестве Вениамин; ум. 1962) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Клинцовско-Новозыбковский.
 Агальцов, Филипп Александрович (1900—1980) — советский военный деятель, Маршал авиации, Бригадный генерал Войска Польского, Герой Советского Союза.

